Roa (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 ROA (kunstenaar), een Belgische graffiti-artiest
 ROA (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk
 Roa (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
 Roa Island, een eiland in Engeland
 Røa (Oslo), een stadsdeel van Oslo
 Røa (metrostation), een station van de metro van Oslo
Afkorting voor
Raad van Organisatie-Adviesbureaus
Regeling opvang asielzoekers
Regionaal Orgaan Amsterdam, de oude naam van de huidige stadsregio Amsterdam
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht
Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen
Russisch Bevrijdingsleger